Kota Negara (Madang Suku II), een plaats in Indonesië
Kota Negara (Lahat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing